Luster steht für:
 Kronleuchter, als österreichische Bezeichnung auch für einfachere Hängelampen
 Luster (Norwegen), eine Gemeinde in Norwegen
 Luster – Lust, ein US-amerikanisches Drama aus dem Jahr 2002
 Luster – Das zweite Ich, einen US-amerikanischen Psychothriller aus dem Jahr 2010

Luster ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Luster (* 1963), Serienvergewaltiger
 Ahrue Luster (* 1968), US-amerikanischer Gitarrist
 Franz Luster-Haggeney (1895–1958), Landwirt und Politiker (Zentrum, CDU)
 Rudolf Luster (1921–2000), deutscher Politiker
Siehe auch:
 Russenluster